Compes ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Josef Compes (1810–1887), deutscher Jurist und Politiker
 Werner Compes (* 1942), deutscher Opernsänger (Tenor)